Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1978 de l’Open d'Australie qui est disputé du 26 décembre 1978 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
En l'absence de la plupart des meilleures joueuses mondiales, la modeste Chris O'Neil (111e mondiale avant le tournoi) bat Betsy Nagelsen en finale ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Diane Evers et Christine Matison.

Parcours

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1978
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1978
Tennis en Australie en 1979
Tennis en décembre 1978
Tennis en janvier 1979